Miejscowości w USA:
 Prairie Farm – wieś w stanie Wisconsin, w hrabstwie Barron
 Prairie Farm – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Barron
Gminy w USA:
 Prairie Farm (ang. Prairie Farm Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Barron